Бомье́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Южный Исудён.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 125 км на юго-запад от Орлеана, 23 км на восток от Шатору.

Население 

Население — 283 человека (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Пьер ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini